Amphithera är ett släkte av fjärilar. Amphithera ingår i familjen bronsmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bronsmalar
Amphithera